Собок — річка в Україні, у межах Липовецького та Гайсинського району Вінницької області.

 Собок — південнокорейський науково-фантастичний бойовик 2021 року.